Jméno a příjmení Jan Musil má více nositelů:

 Jan Musil (* 1941) – český ústavní soudce
 Jan Musil (fotbalista) (* 1961) – český fotbalista, brankář
 Jan Musil (politik) (1883–1948) – český politik, doktor práv a redaktor
 Honza Musil (* 1967) – český moderátor a zpěvák